Пятире́чье:
 
 Пятиречье — историческая область на территории Пакистана и Индии.
 Пятиречье — то же самое, что и Пенджаб. 
 Пятиречье — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области России.
 Пятиречье — село в Холмском районе Сахалинской области России.
 Пятиречье — бывшая железнодорожная станция в Сахалинской области России.